Торгейр Бёрвен (; 3 декабря 1991, Эйстесё, Норвегия) — норвежский футболист, нападающий клуба «Газиантеп».

Клубная карьера 

Бёрвен начал карьеру в клубе «Одд». 28 сентября 2009 года в матче против «Бранна» он дебютировал в Типпелиге. В этом же поединке Торгейр забил свой первый гол за «Одд». Летом 2012 года он перешёл в «Волеренгу». Сумма трансфера составила 550 тыс. евро. 26 августа в матче против «Мольде» он дебютировал за новую команду. 31 августа в поединке против «Саннес Ульф» Бёрвен забил свой первый гол за «Волеренгу».

В начале 2014 года Торгейр перешёл в нидерландский «Твенте». 2 февраля в матче против «Камбюра» он дебютировал в Эредивизи, заменив во втором тайме Люка Кастайньоса. 5 февраля в поединке против «Херенвена» Бёрвен забил свой первый гол за «Твенте».

Летом 2016 года на правах аренды Торгейр перешёл в «Бранн». 27 августа в матче против «Хёугесунна» он дебютировал за новую команду. В начале 2017 года Бёрвен подписал с клубом полноценный контракт. 17 апреля в матче против «Хёугесунна» он сделал «дубль», забив свои первые голы за «Бранн».

Международная карьера 
17 ноября 2010 года в матче против молодёжной сборной Ирландии Бёрвен дебютировал за молодёжную сборную Норвегии. 6 октября 2011 года в поединке против молодёжной сборной Азербайджана он забил свой первый гол за молодёжный состав.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте brann.no 
 Voetbal International profile 	
	

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Волеренга»
Игроки ФК «Одд»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Бранн»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Анкарагюджю»
Игроки ФК «Газиантеп»